|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2016 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2016 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anastasija Pavljoetsjenkova was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin moest zij tijdens de derde set tegen Viktorija Golubic de strijd opgeven, wegens een enkelblessure.

Het tweede reekshoofd, Dominika Cibulková uit Slowakije, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Zwitserse Viktorija Golubic in twee sets. Cibulková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven, na een eerdere finaleplaats in 2011. Het was haar zevende WTA-titel, de derde van 2016. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Raquel Atawo (vorig jaar nog Raquel Kops-Jones) en Abigail Spears waren het eerste reekshoofd. Evenals de drie andere reekshoofden bereikten zij de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door Grönefeld/Peschke.

Het als tweede geplaatste duo Kiki Bertens en Johanna Larsson won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Zweedse Larsson had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Nederlandse Bertens geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Belinda Bencic uit Zwitserland – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Elise Mertens en de Luxemburgse Mandy Minella strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Renata Voráčová (Tsjechië) waren als vierde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2016
Linz